Jméno Josef Osvald Thun-Hohenstein nosilo více osob:

 Josef Osvald I. Thun-Hohenstein (1817–1883), česko-rakouský šlechtic a průmyslník
 Josef Osvald II. Thun-Hohenstein (1849–1913), česko-rakouský politik a průmyslník
 Josef Osvald III. Thun-Hohenstein (1879–1942), česko-rakouský šlechtic a průmyslník

Podobně se jmenoval také:
 Osvald Thun-Hohenstein (1631–1694), císařský komoří a rádce

Thun-Hohensteinové